Ağdərə – altro nome della città di Martakert
 Ağdərə – centro abitato del distretto di Tovuz, in Azerbaigian
 Ağdərə – centro abitato del distretto di Xızı, in Azerbaigian